Олег Антонович Красовский (,  — ) — публицист второй эмиграции.

Родился в семье инженера. В 1934 году родители Красовского были арестованы и репрессированы, отец в 1938 году расстрелян. Окончив школу, работал учителем в Славгороде, в 1939 году поступил в Московский инженерно-экономический институт, однако вскоре был призван в армию. Окончил краткосрочные курсы среднего командного состава, получив звание лейтенанта.

Участник Великой Отечественной войны с первых дней, командовал взводом артиллерийской разведки, затем батареей. В конце 1941 года попал в плен, где вступил в Русскую освободительную армию. Окончил Дабендорфскую школу РОА и в апреле 1943 года был направлен в Восточную Пруссию.

После окончания войны сумел избежать депортации и остался в Германии как перемещённое лицо, выступал с лекциями об СССР. В течение 1950-х гг. состоял в Народно-трудовом союзе российских солидаристов, участвовал в вещании радиостанции НТС «Свободная Россия», базировавшейся на Тайване. Во время Венгерского восстания 1956 года вместе с другими членами организации выезжал в Венгрию для поддержки восставших.

В 1970-х гг. работал разъездным корреспондентом радио «Свобода», в том числе вновь в Южной и Юго-Восточной Азии. В 1977 году основал Российское национальное объединение в Германии. В 1981 году ушёл со «Свободы» и основал (вместе с Евгением Вагиным) публицистический альманах «Вече», оставался его издателем и редактором до конца жизни (до № 51). Опубликовал на страницах своего издания множество статей и отдельные главы своих воспоминаний «Жизнь прожить — не поле перейти». В 1986 году выпустил отдельным изданием выполненный И. О. Глазенапом русский перевод книги Дугласа Рида «Спор о Сионе. 2500 лет еврейского вопроса» (книга вышла в Мюнхене, но в выходных данных местом издания значится Йоханнесбург).

Примечания

Ссылки 
 Красовский Олег Антонович

Русские эмигранты второй волны в Германии